Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2011/12 der Frauen ist die 26. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Swiss Mobiliar League nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält acht Vereine.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Somit ist Piranha Chur Schweizer Meister nach einem Sieg über fünf Spiele im Playofffinale gegen den UHC Dietlikon.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei der Verlierer der Partie an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen muss.

Auf-/Abstiegsspiele SML/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der SML in einer Best-of-Five-Serie gegen den Playoffgewinner der Nationalliga B antreten.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Gewinner der NLB-Playoffs ist berechtigt an den Auf-/Abstiegsspielen gegen den Verlierer der NLA-Playouts teilzunehmen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt.

Hiermit ist der Ausflug der UH Zulgtal Eagles in die Nationalliga B nach einer Saison wieder zu Ende. An ihrer Stelle steigen die Siegerinnen der 1. Liga-Playoffs von Skorpion Emmental Zollbrück in die Nationalliga B auf.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2011
Unihockey 2012
Frauenunihockeywettbewerb